Die Liste der Mannschaftskader der 1. Division (Schach) 1996/97 enthält alle Spieler, die in der dänischen 1. Division im Schach 1996/97 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Mit dem Espergærde Skakklub, der Brønshøj Skakforening und dem Nordre SK setzten drei Vereine in allen Wettkämpfen die gleichen 8 Spieler ein. Der Århus Skakklub ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 11. Insgesamt kamen 72 Spieler zum Einsatz, von denen 53 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Finn Pedersen (Skolernes SK) mit 6 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten Lars Schandorff (SK Sydøstfyn), Bjarke Kristensen und Tobias Christensen (beide Espergærde Skakklub). Mit Henning Nielsen (SK 1934 Nykøbing), Casper Rasmussen (Skolernes SK) und Thomas Jepsen (SK Sydøstfyn) erreichten drei Spieler 100 %, allerdings wurden diese nur je einmal eingesetzt.

Älteste Spieler der Saison waren die 1940 geborenen Henning Nielsen (SK 1934 Nykøbing) und Karl Pedersen (Nordre SK), jüngste Spieler die 1980 geborenen Rasmus Skytte (Århus Skakklub) und Simon Bekker-Jensen (Brønshøj Skakforening).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1996; DEN = Dänemark, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Espergærde Skakklub

Skolernes Skakklub

Skakklubben K41

Skakklubben Sydøstfyn

Århus Skakklub

SK 1934 Nykøbing

Brønshøj Skakforening

Nordre Skakklub

Anmerkungen 

 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
1. Division (Schach)
Schach 1996
Schach 1997